Die Bezeichnung Krauthappel wird in Österreich, wie folgt verwendet:

 dem Kohlkopf
 ugs. dem Aussehen nach das Wiener Secessionsgebäude